

Geografia 
 Sober – miasto w Hiszpanii

Muzyka 
 „Sober” – singel Kelly Clarkson (2007)
 „Sober” – singel Pink (2008)
 „Sober” – singel Loreen (2011)
 „Sober” – singel Tool (1993)
 „Sober” – singel Big Bangu (2015)
 „Sober” – singel G-Eazy (2017)
 „Sober” – singel Demi Lovato (2018)
 „Sober” – singel Inny (2020)